Kanada:
 Beaver – rzeka, dopływ Churchill

Stany Zjednoczone:
 Beaver – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Yukon-Koyukuk
 Beaver – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Beaver – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Beaver – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Pike
 Beaver – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Beaver
 Beaver – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Tillamook
 Beaver – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Beaver – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Beaver
 Beaver – jednostka osadnicza w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Raleigh
 Beaver – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Beaver – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
 Beaver – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Carroll
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Iroquois
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Newton
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pulaski
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Boone
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Dallas
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Grundy
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cowley
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Scott
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Bay
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Newaygo
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Roseau
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Taney
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Nance
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pike
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clarion
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder
 Beaver (ang. Beaver Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Miner
 Beaver (ang. Beaver Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
 Beaver (ang. Beaver Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
 Beaver (ang. Beaver Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Polk
 hrabstwo Beaver (ang. Beaver County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Beaver (ang. Beaver County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Beaver (ang. Beaver County) – w stanie Utah

Inne:
 Beaver – Indianie (Dunneza) 
 język – język z grupy na-dene
 Beaver – meteoryt
 Beaver – edytor tekstu
 de Havilland Canada DHC-2 Beaver – kanadyjski samolot wielozadaniowy
 Beaver – statek

Zobacz też:
 Beever